tritlenek diboru (; tlenek boru), 
 tlenek diboru (monotlenek boru), 
 tlenek heksaboru (podtlenek boru),